Odontorhynchus är ett släkte av plattmaskar. Odontorhynchus ingår i familjen Gnathorhynchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Virvelmaskar
Odontorhynchus